|-
| 166701 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166702 - || || 11 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166703 - || || 12 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166704 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166705 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166706 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166707 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166708 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166709 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166710 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166711 - || || 10 d'octubre de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 166712 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166713 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166714 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166715 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166716 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166717 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166718 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166719 - || || 8 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166720 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166721 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166722 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166723 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166724 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166725 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166726 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166727 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166728 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166729 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166730 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166731 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166732 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166733 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166734 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166735 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166736 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166737 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166738 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166739 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166740 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166741 - || || 11 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166742 - || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166743 - || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166744 - || || 12 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166745 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 166746 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 166747 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 166748 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 166749 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 166750 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166751 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166752 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166753 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166754 - || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166755 - || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166756 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166757 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166758 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166759 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166760 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166761 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166762 - || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166763 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166764 - || || 31 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166765 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166766 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166767 - || || 31 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166768 - || 2002 VA || 1 de novembre de 2002 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines
|-
| 166769 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166770 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166771 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166772 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166773 - || || 2 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166774 - || || 4 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166775 - || || 4 de novembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166776 - || || 4 de novembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166777 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166778 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166779 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166780 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166781 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166782 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166783 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166784 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166785 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166786 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166787 - || || 8 de novembre de 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 166788 - || || 5 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166789 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166790 - || || 4 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166791 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166792 - || || 5 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166793 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166794 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166795 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166796 - || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166797 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166798 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166799 - || || 6 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166800 - || || 6 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

6